Noel kan syfta på:

 Noel, ett namn samt personer med efternamnet
 Noel, Missouri, en ort i USA
 Mount Noel, Antarktis, berg i Antarktis